Kleopatra je řecké jméno (Kleopatra (jméno)), které může označovat:

historické postavy
 egyptské královny řecko-římské doby
 Kleopatra I. (asi 215 př. n. l.–176 př. n. l.) – manželka Ptolemaia V. 
 Kleopatra II.
 Kleopatra III. (mezi 160 a 155 př. n. l.–101 př. n. l.) – manželka Ptolemaia VIII. 
 Kleopatra IV.
 Kleopatra V.
 Kleopatra VI. (asi 95 př. n. l.–57 př. n. l.) – manželka Ptolemaia XII.
 Kleopatra VII. (asi 69 př. n. l.–30 př. n. l.) – poslední egyptská panovnice, milenka Julia Caesara a Marca Antonia
 Kleopatra Seléné – egyptská princezna, dcera Kleopatry VII.
 Kleopatra Alchymistka – alchymistka z Aegyptu

mytologické osoby
 Kleopatra (mytologie)

umělecká díla
 Caesar a Kleopatra – klasická divadelní hra anglického dramatika Georga Bernarda Shawa z roku 1898
 Caesar a Kleopatra (film, 1945) – britský film z roku 1945, režie Gabriel Pascal
 Kleopatra (film, 1963) – americký dvoudílný film z roku 1963
 Kleopatra (film, 1999) – německo-americký televizní film z roku 1999
 Asterix a Obelix: Mise Kleopatra – francouzsko německý hraný film
 Kleopatra (muzikál) – český muzikál

budovy
 Kleopatra – vila z roku 1897 v Karlových Varech, původně zvaná Waldert